Waschpoint ist der Name folgender Orte:

 Waschpoint (Unterreit), Ortsteil von Unterreit, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Waschpoint (Gemeinde Pupping), Ortschaft von Pupping, Bezirk Eferding, Oberösterreich